Dit is een top 100 lijst van grote steden in Canada (stand 2016). De dikgedrukte steden zijn hoofdsteden van de de provincies en territoria, de cursief gedrukte steden zijn de grootste steden per provincie of territorium. Alle hoofdsteden staan in de top 100 behalve Charlottetown (36.094 inwoners), Whitehorse (25.085 inwoners), Yellowknife (19.569 inwoners) en Iqaluit (7.740 inwoners).

Externe link 
 City population | Canada

 
Canada
Grote